Das Mixed der US Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Arantxa Sánchez Vicario und Jared Palmer. Das Finale gewann die Paarung Mike Bryan / Lisa Raymond gegen Bob Bryan / Katarina Srebotnik mit 7:69 und 7:61.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2002